Acmaea är ett släkte av snäckor. Acmaea ingår i familjen Acmaeidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Acmaea